Krakowskie Hospicjum dla Dzieci imienia księdza Józefa Tischnera – hospicjum powołane do życia 7 listopada 2004 roku przez fundatora Adama Macieja Cieślę, aktualnego prezesa. Fundacja obejmuje kompleksową opieką lekarską, pielęgniarską, rehabilitacyjną, psychologiczną oraz duchową dzieci do lat 18. W roku 2009 sprawowało opiekę nad 49 dziećmi i ich rodzinami. Obecnie w hospicjum jest 44 podopiecznych. Jest najstarszym domowym hospicjum dla dzieci działającym na terenie Małopolski. Od kwietnia 2007 roku jest organizacją pożytku publicznego (KRS 0000203313). Mottem Fundacji są słowa jej patrona ks. prof. Józefa Tischnera: Miłość nas rozumie.

Zasady i formy działania 
Zespół hospicyjny został stworzony przez dr n. med. Jolantę Goździk, która przybyła do Krakowa z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W trakcie swojej edukacji medycznej pobierała nauki m.in. od prof. zw. dr. hab. med Jacka Łuczaka, twórcy zasad opieki paliatywnej i hospicyjnej w Polsce.

Opieka medyczna nad pacjentami i ich rodzinami prowadzona jest w ich rodzinnym domu bezpłatnie, w systemie całodobowym przez 7 dni w tygodniu. Hospicjum, w miarę swoich możliwości, zapewnia pacjentom również niezbędny sprzęt medyczny, refundację za leki, środki opatrunkowe, badania laboratoryjne i porady konsultacyjne. 

W skład zespołu medycznego wchodzą: lekarze, pielęgniarki, psycholog, rehabilitanci, ksiądz kapelan oraz wolontariusze.

Fundacja opiekuje się również rodzicami po stracie dziecka. W ramach fundacji KHD działa także hospicjum perinatalne.

Ludzie związani z Fundacją 
Od samego początku działalność Hospicjum wspiera prof. dr hab. med. Antoni J. Dziatkowiak. W 2010 roku prof. Antoni J. Dziatkowiak został członkiem Rady Patronackiej Fundacji. Wcześniej pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Fundacji. W jego miejsce od 22 stycznia 2010 roku wiceprzewodniczącym Rady Fundacji został prof. dr hab. Tadeusz Gadacz. W działalność Hospicjum był również zaangażowany Jerzy Stuhr, który w Radzie Fundacji był od lutego 2005 roku i pełnił funkcję przewodniczącego do  marca 2017 roku kiedy przewodniczącym został prof. dr hab. Tadeusz Gadacz. Następnie funkcję przewodniczącego objął 21 maja 2019 roku dr Adam Hernas. W skład Rady Fundacji wchodzą również ks. dr hab. Andrzej Muszala, Grzegorz Polakiewicz, dr hab. Joachim Mencel. 

Pierwsze większe wsparcie dla Hospicjum stało się możliwe dzięki zegarkowi papieża Jana Pawła II, przekazanemu przez Watykan dzięki pomocy prof. Antoniego J. Dziatkowiaka. 

Patronem Hospicjum jest ksiądz profesor Józef Tischner. 

Honorowym Przewodniczącym Rady Patronackiej jest metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. księdza Józefa Tischnera
 Stowarzyszenie Drogami Tischnera
 Ksiądz Józef Tischner

Organizacje w Krakowie
Organizacje społeczne
Instytucje pomocy społecznej